James Alexander Philip Theo Mountbatten-Windsor, conte di Wessex (Frimley,17 dicembre 2007) è il figlio minore e unico figlio del principe Edoardo, duca di Edimburgo e Sophie, duchessa di Edimburgo. È il nipote più giovane della regina Elisabetta II e del principe Filippo, duca di Edimburgo e il nipote più giovane del re Carlo III. È 14° nella linea di successione al trono britannico. Dal 10 marzo 2023 James è conte di Wessex.

Biografia
James è nato il 17 dicembre 2007 al Frimley Park Hospital di Frimley, nel Surrey, come secondo figlio del principe Edoardo, figlio minore della regina Elisabetta II e del principe Filippo, e di sua moglie Sophie Rhys-Jones. Il suo nome completo, James Alexander Philip Theo, è stato annunciato il 21 dicembre. Come tutti i membri della famiglia Windsor, non usa solitamente un cognome, ma quando è necessario, questo è Mountbatten-Windsor.  Ha una sorella maggiore, Louise. Dal momento che è nato prima dell'Accordo di Perth, che ha modificato la legge di successione da semi-salica alla primogenitura assoluta, James precede sua sorella nella linea di successione.  

È stato battezzato il 19 aprile 2008 nella cappella privata del castello di Windsor da David Conner, decano di Windsor. I suoi padrini erano Alastair Bruce di Crionaich, Duncan Bullivant, Thomas Hill, Denise Poulton e Jeanye Irwin. Indossava una replica realizzata appositamente dell'abito da battesimo reale utilizzato dalla principessa Vittoria, primogenita della regina Vittoria, nel 1840 e in seguito usato per la maggior parte dei battesimi reali.  

A partire dal 2020, James ha frequentato la Eagle House School, una scuola preparatoria mista vicino a Sandhurst, nel Berkshire. 

Nell'aprile 2015, James e sua sorella hanno partecipato al loro primo impegno ufficiale all'estero, accompagnando i genitori in un viaggio in Sud Africa. Nel settembre 2020, James ha partecipato al Great British Beach Clean con la sua famiglia a Southsea Beach nell'Hampshire, un evento a sostegno della Marine Conservation Society. 

Nel marzo 2022, James ha partecipato al servizio funebre per il principe Filippo, duca di Edimburgo. Nel giugno 2022 ha partecipato al Platinum Jubilee National Service of Thanksgiving e al Platinum Party at the Palace. 

Il 17 settembre 2022, durante il periodo di lutto ufficiale per la regina Elisabetta II, James si è unito a sua sorella e ai cugini per la veglia rituale di 15 minuti attorno alla bara della defunta regina, mentre era esposta nella Westminster Hall. Il 19 settembre si è unito ad altri membri della famiglia al funerale di stato.

Titoli e stili
Dalla sua nascita fino al marzo 2023, James è stato intitolato come visconte Severn, titolo di cortesia derivato dal titolo sussidiario di suo padre e scelto in virtù delle radici gallesi di Sophie Rhys-Jones. Sebbene le lettere patenti rilasciate nel 1917 assegnano lo status principesco e lo stile di altezza reale a tutti i figli dei figli di un monarca, quando i suoi genitori si sposarono Buckingham Palace annunciò che i loro eventuali figli sarebbero stati intitolati come figli di un conte, piuttosto che come principe o principessa. Nel 2020, sua madre ha dichiarato che James e sua sorella Louise hanno mantenuto legalmente i loro titoli e stili reali e che potevano scegliere in autonomia se usarli dall'età di 18 anni.

Alla creazione di suo padre come duca di Edimburgo il 10 marzo 2023, James è stato designato con il titolo di cortesia di conte di Wessex, titolo che è ora il titolo sussidiario di maggior importanza di suo padre. Poiché a Ediardo il Ducato di Edimburgo è stato concesso a vita ma non in maniera ereditaria, James non lo erediterà alla morte del padre. È, tuttavia, l'erede apparente degli altri titoli nobiliari ereditari di suo padre: conte di Wessex, conte di Forfar e visconte Severn.

Onorificenze
 Medaglia del Giubileo di Diamante della regina Elisabetta II (6 febbraio 2012)
 Medaglia del Giubileo di Platino della regina Elisabetta II (6 febbraio 2022)

Nel giugno 2008, per commemorare una visita di suo padre nella provincia canadese di Manitoba, il Governatore Luogotenente di Manitoba ha intitolato a James, così come a sua sorella, un lago nel nord della provincia.

Note